Алекса́ндр Панюко́в:
 Панюков, Александр Алексеевич (1894—1962) — советский генерал-майор госбезопасности, заместитель министра внутренних дел СССР.
 Панюков, Александр Иванович (род. 1963) — российский философ, специалист в области социальной философии.